Габдрахманов () — татарская фамилия; имеет женскую форму Габдрахманова. Известные носители:
 Габдрахманов, Абрар Хакович (1935—2013) — башкирский советский композитор.
 Габдрахманов, Бари Галеевич (1912—1944) — наводчик орудия 233-го гвардейского артиллерийского полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, Герой Советского Союза.
 Габдрахманов, Габдрахман Закирович (более известен под псевдонимом Булат Ишемгул; 1900—1938) — советский башкирский писатель, поэт и переводчик.
 Габдрахманов, Ильдар Нуруллович (род. 1974) — российский политик.
 Габдрахманов, Раис Бикмухаметович (1918—1988) — башкирский писатель и поэт, журналист, член Союза писателей Башкирской АССР (1956).

 Габдрахманова, Лейсира Мудафисовна (род. 1987) — российская гимнастка. 
 Габдрахманова, Стелла Закиевна (род. 1933) — советская и российская школьная учительница в сельской школе, Герой Социалистического Труда (1978).